Кашкарагаиха:

 Кашкарагаиха — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Кашкарагаиха — река в Алтайском крае. Левобережный приток реки Чумыш.

См. также 

 Кошкаргаиха — река в Алтайском крае. Правобережный приток Заломной протоки реки Обь.